Международный фестиваль Earlymusic — фестиваль старинной музыки в России и Восточной Европе. Фестиваль проводится ежегодно во второй половине сентября — начале октября и представляет российской публике европейское музыкальное наследие эпохи Средневековья, Ренессанса, барокко и классицизма, а также музыку русского двора XVIII века в исполнении музыкантов с мировыми именами.

История 
Фестиваль был основан в 1998 году в Санкт-Петербурге Марком де Мони, Элизабет Уайт (директором Британского Совета с 1998 по 2001 год) и Андреем Решетиным, экс-скрипачом рок-группы «Аквариум» и одним из основателей знаменитого российского барочного ансамбля «Musica Petropolitana».

На протяжении последующих трёх лет фестиваль рос и набирался сил, привлёк поддержку ещё нескольких консульств и культурных институтов, и к 2000 году стал совместным проектом Британского Совета, Французского института, Гёте-института, Голландского, Финского и Итальянского консульств.

В рамках Фестиваля была представлена постановка первой в истории барочной оперы на русский сюжет — «Борис Годунов» немецкого композитора Иоганна Маттезона (1710 год, Гамбург), восстановлена любимая опера Екатерины Великой «Мнимые философы» её придворного композитора Джованни Паизиелло (показана в Санкт-Петербурге и Утрехте в 2003 году), был создан Барочный Балет Анджолини — первая российская профессиональная труппа барочного танца под руководством выдающегося немецкого дансмайстера Клауса Абромейта. Силами ансамбля «Солисты Екатерины Великой» реализуются исследовательские программы фестиваля по возвращению из забвения важной части российской культуры — русской музыки XVIII века.

Образовательная деятельность 
Важнейшими элементами программы Фестиваля являются его образовательные проекты. Ежегодно в рамках фестиваля проводятся лекции, мастер классы, уоркшопы.

Издательская деятельность

Литература

Ссылки 
 Фестиваль 2008 года «Вокруг света с Earlymusic»
 фотографии на Flickr.com
 блог Фестиваля
 Фестиваль на Myspace.com
 Официальный сайт фестиваля Earlymusic

Фестивали академической музыки в Санкт-Петербурге
Фестивали старинной музыки
Фестивали, появившиеся в 1998 году
1998 год в музыке